Шкољке (лат. -{Bivalvia}-, -{Lamellibranchia}- или -{Pelecypoda}-) су мекушци који имају двокапку љуштуру ( = два;  = капак) и немају главени регион.

Тело им је бочно спљоштено што се нарочито уочава у облику стопала, које личи на секиру (заривање у подлогу). Тело је са стране потпуно обухваћено плаштом, који се, као и љуштура, састоји од два дела. Капци љуштуре могу бити спојени еластичном везом (лигаментом) или бравом. Брава се састоји од низа зубаца и улегнућа на једном и одговарајућим низом на другом капку. Шкрге су листолике и налазе се са стране тела између утробне кесе и плашта.

Крећу се заривањем стопала у подлогу и слабо су покретне, а неке врсте су и сесилне. Насељавају слатке воде и мора.

Најпознатији представници су : 
 каменица или острига (-{Ostrea}-), 
 дагња (-{Mytilus}-), 
 пелистра (-{Pina}-), 
 барска шкољка (-{Anodonta}-), 
 речна шкољка (-{Unio}-).

Разноврсност живих шкољки 

Максимална величина одраслих живих врста шкољки креће од 0,52 mm код Condylonucula maya, све до дужине од 1.532 mm код Kuphus polythalamia. Међутим, врста која се генерално сматра највећом живом шкољком то је џиновска шкољка Tridacna gigas, који може да израсте до дужине 1.200 mm и тежине више од 200 kg. Највећа позната изумрл врста шкољке је Platyceramus чији фосил дужине 3000 mm.

У својој књизи из 2010. године Compendium of Bivalves, Маркус Хубер даје укупан број врста живих шкољки је 9.200 сврстаних у 106 породица. Хубер наводи да је број од 20.000 живих врста, што се често јавља у литератури, није могла да се утврди и представља следећу табелу да илуструје познату разноликост:

Породице 
 -{Anatinellidae Gray, 1853}-
 -{Anomiidae Rafinesque, 1815}-
 -{Arcidae Lamarck, 1809}-
 -{Arcticidae Newton, 1891}-
 -{Astartidae d'Orbigny, 1844}-
 -{Cardiidae Lamarck, 1809}-
 -{Cardilidae Fischer, 1887}-
 -{Cardiniidae Zittel, 1881}-
 -{Carditidae Fleming, 1828}-
 -{Chamidae Lamarck, 1809}-
 -{Clavagellidae d'Orbigny, 1843}-
 -{Cleidothaeridae Hedley, 1918}-
 -{Condylocardiidae Bernard, 1897}-
 -{Corbiculidae Gray, 1847}-
 -{Corbulidae Lamarck, 1818}-
 -{Crassatellidae Ferussac, 1822}-
 -{Cucullaeidae Steward, 1930}-
 -{Cuspidariidae Dall, 1886}-
 -{Cyamiidae Philippi, 1845}-
 -{Cyrenoididae H. and A. Adams, 1857}-
 -{Dimyidae P. Fischer, 1887}-
 -{Donacidae Fleming, 1828}-
 -{Dreissenidae Gray, 1840}-
 -{Erodonidae Winkworth, 1932}-
 -{Etheriidae Deshayes, 1830}-
 -{Fimbriidae Nicol, 1950}-
 -{Galeommatidae Gray, 1840}-
 -{Gastrochaenidae Gray, 1840}-
 -{Glauconomidae Gray, 1853}-
 -{Glossidae Gray, 1847}-
 -{Glycymerididae Newton, 1922}-
 -{Gryphaeidae Vyalov, 1936}-
 -{Hiatellidae Gray, 1824}-
 -{Hyriidae Swainson, 1840}-
 -{Iridinidae Swainson, 1840}-
 -{Isognomonidae Woodring, 1925}-
 -{Kelliellidae Fischer, 1887}-
 -{Lametilidae }-
 -{Lasaeidae Gray, 1847}-
 -{Laternulidae Hedley, 1918}-
 -{Leptonidae Gray, 1847}-
 -{Limidae Rafinesque, 1815}-
 -{Limopsidae Dall, 1895}-
 -{Lucinidae Fleming, 1828}-
 -{Lyonsiidae Fischer, 1887}-
 -{Mactridae Lamarck, 1809}-
 -{Mactromyidae Cox, 1929}-
 -{Malleidae Lamarck, 1819}-
 -{Malletiidae H. and A. Adams, 1858}-
 -{Manzanellidae Chronic, 1952}-
 -{Margaritiferidae Haas, 1940}-
 -{Mesodesmatidae Gray, 1839}-
 -{Mycetopodidae Gray, 1840}-
 -{Myidae Lamarck, 1809}-
 -{Myochamidae Bronn, 1862}-
 -{Mytilidae Rafinesque, 1815}-
 -{Neilonellidae Schileyko, 1989}-
 -{Neoleptonidae Thiele, 1934}-
 -{Noetiidae Steward, 1930}-
 -{Nuculanidae Meek, 1864}-
 -{Nuculidae Gray, 1824}-
 -{Ostreidae Rafinesque, 1815}-
 -{Pandoridae Rafinesque, 1815}-
 -{Parallelodontidae Dall, 1898}-
 -{Pectinidae Rafinesque, 1815}-
 -{Periplomatidae Dall, 1895}-
 -{Petricolidae Deshayes, 1831}-
 -{Pharidae H. Adams and A. Adams, 1858}-
 -{Philobryidae Bernardi, 1897}-
 -{Pholadidae Lamarck, 1809}-
 -{Pholadomyidae Gray, 1847}-
 -{Pinnidae Leach, 1819}-
 -{Pisidiidae Gray, 1857}-
 -{Plicatulidae Watson, 1930}-
 -{Poromyidae Dall, 1886}-
 -{Praenuculidae Mcalester, 1969}-
 -{Pristiglomidae Sanders and Allen, 1973}-
 -{Propeamussidae R. T. Abbott, 1954}-
 -{Psammobiidae Fleming, 1828}-
 -{Pteriidae Gray, 1847}-
 -{Pulvinitidae Stephenson, 1941}-
 -{Scrobiculariidae H. and A. Adams, 1856}-
 -{Semelidae Stoliczka, 1870}-
 -{Siliculidae Allen and Sanders, 1973}-
 -{Solecurtidae Orbigny, 1846}-
 -{Solemyidae J. E. Gray, 1840}-
 -{Solenidae Lamarck, 1809}-
 -{Spheniopsidae Gardner, 1928}-
 -{Spondylidae Gray, 1826}-
 -{Sportellidae Dall, 1899}-
 -{Syncyclonemidae }-
 -{Tellinidae Blainville, 1814}-
 -{Teredinidae Rafinesque, 1815}-
 -{Thraciidae Stoliczka, 1870}-
 -{Thyasiridae Dall, 1901}-
 -{Tindariidae Verrill and Bush, 1897}-
 -{Trapezidae Lamy, 1920}-
 -{Tridacnidae Lamarck, 1819}-
 -{Trigoniidae Lamarck, 1819}-
 -{Turtoniidae Clark, 1855}-
 -{Ungulinidae H. and A. Adams, 1857}-
 -{Unionidae Rafinesque, 1820}-
 -{Veneridae Rafinesque, 1815}-
 -{Verticordiidae Stoliczka, 1871}-
 -{Vesicomyidae Dall and Simpson, 1901}-
 -{Yoldiidae Habe, 1977}-

Види још 
 Бисер
 Мекушци
 Седеф

Референце

Литература 

 
 Догељ, В, А: Зоологија бескичмењака, Научна књига, Београд, 1971.
 Крунић, М: Зоологија инвертебрата 1, Научна књига, Београд, 1977.
 Крунић, М: Зоологија инвертебрата 2, Научна књига, Београд
 Маричек, магдалена, Ћурчић, Б, Радовић, И: Специјална зоологија, Научна књига, Београд, 1986.
 Матоничкин, И, Хабдија, И, Примц - Хабдија, Б: Бескраљешњаци - биологија нижих авертебрата, Школска књига, Загреб, 1998.
 Marcon, E, Mongini, M: Све животиње света, ИРО Вук Караџић, Београд, 1986.
 Петров, И: Сакупљање, препаровање и чување инсеката у збиркама, Биолошки факултет, Београд, 2000.
 Радовић, И, Петров, Бригита: Разноврсност живота 1 - структура и функција, Биолошки факултет Београд и Stylos Нови Сад, Београд, 2001

Спољашње везе 

 Био Нет Школа
 Museum of Paleontology - Palaeontology from the University of California, Berkeley